Les monts Owyhee ou Owyhee Uplands, massif de montagne de l'Idaho et de l'Oregon.
 L'Owyhee, rivière de l'ouest des États-Unis.
 Owyhee, une communauté dans le centre-nord du Nevada.